Mihalache este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Andrei Mihalache (n. 1944), violonist și lăutar virtuoz din România de etnie romă
 Cornel Mihalache (n. 1963), jurnalist român 
 Dragoș Mihalache (n. 1975), fotbalist român 
 Dumitru Mihalache (n. 1948), fizician român
 Dumitru Mihalache (Meke) (n. 1951), jurist român, profesor și jucător de rugby 
 Ina Mihalache (n. 1985), actriță canadiană
 Ioana Mihalache (n. 1990), actriță română și model
 Ion Mihalache (1882-1963), politician român
 Lucia Mihalache (n. 1967), trăgătoare română de tir
 Marius Mihalache (n. 1974), țambalist român de etnie romă
 Ovidiu Marius Mihalache (n. 1984), fotbalist român 
 Sore Mihalache (n. 1989), actriță și cântăreață română
 Sorin Dan Mihalache (n. 1971), politician român
 Ștefan Mihalache (n. 1982), cântăreț și actor de hip hop, dance și pop
 Vasile Mihalache (1939-2018), politician român

Denumiri geografice 
 Râul Mihalache, afluent al râului Ismar

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Nume de familie românești